Tremes kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tremes, administrativ by, Jawa Tengah,

Portugal 

 Tremês, freguesia, Santarém, Santarém, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar